Submission (von lateinisch submissio ‚Unterwerfung‘) steht für:
 ein Verfahren der Ausschreibung (insbesondere in der Schweiz)
 kurz für Submissionstermin
 eine Sexualpräferenz, siehe BDSM #Dominance and Submission
 Aufgabegriff, eine Technik, die die Aufgabe des Gegners erfordert
 Submission (Band), dänische Metal-Band
 Submission (Film), Kurzfilm von Theo van Gogh aus dem Jahr 2004
 Submission (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie

Siehe auch:
 Unterwerfung
 Unterwürfigkeit